Der Stabhochsprung der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 1999 wurde am 24. und 26. August 1999 im Olympiastadion der spanischen Stadt Sevilla ausgetragen.

Alle sechs bisherigen Stabhochsprung-Wettbewerbe bei Weltmeisterschaften hatte der ukrainische Weltrekordinhaber Serhij Bubka für sich entschieden. Er war wegen einer Achillessehnenverletzung in diesem Jahr nicht dabei, und so musste es einen neuen Weltmeister geben. Den Titel gewann einer der größten Rivalen Bubkas, der russische Olympiasieger von 1992 Maxim Tarassow, der bei den Weltmeisterschaften zweimal Silber (1995/1997) und zweimal Bronze (1991/1993) errungen hatte. Außerdem war Maxim Tarassow der amtierende Europameister. Zweiter wurde der bis April 1990 für die Sowjetunion und nun für Australien startende Dmitri Markov. Bronze ging an Alexander Awerbuch aus Israel, der erst seit dem 1. August 1999 die israelische Staatsbürgerschaft hatte. Zuvor war er vor allem als Zehnkämpfer aktiv und für Russland gestartet.

Rekorde

Bestehende Rekorde

Rekordverbesserung 
Der russische Weltmeister Maxim Tarassow verbesserte den bestehenden WM-Rekord im Finale am 26. August um einen Zentimeter auf 6,02 m. Damit stellte er gleichzeitig eine neue Weltjahresbestleistung auf.

Außerdem gab es zwei weitere Rekorde.
 Ozeanienrekord: 5,90 m – Dmitri Markov (Australien), Finale am 26. August
 Landesrekord: 5,80 m – Alexander Awerbuch (Israel), Finale am 26. August

Legende 
Kurze Übersicht zur Bedeutung der Symbolik – so üblicherweise auch in sonstigen Veröffentlichungen verwendet:

Qualifikation 
24. August 1999, 19:30 Uhr

32 Teilnehmer traten in zwei Gruppen zur Qualifikationsrunde an. Die Qualifikationshöhe für den direkten Finaleinzug betrug 5,75 m. Niemand musste diese Höhe überhaupt erst angehen. Nachdem neun Athleten 5,70 m und vier weitere 5,65 m übersprungen hatten, waren nur noch insgesamt dreizehn Springer im Wettbewerb, die alle für das Finale qualifiziert waren (hellgrün unterlegt).

Gruppe A

Gruppe B

Finale 
26. August 1999, 19:10 Uhr

Weblinks 
 7th IAAF World Championships In Athletics (englisch), abgerufen am 4. Juli 2020
 Men Pole Vault Athletics VII World Championship 1999 Sevilla (ESP) auf todor66.com (englisch), abgerufen am 18. Juli 2020
 Ergebnisse im Statistics Handbook der IAAF zur WM 2019 in Doha, Men Pole Vault, Seville 1999, S. 166f (PDF; 10,3 MB, englisch), abgerufen am 18. Juli 2020

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Stabhochsprung der Manner
Leichtathletikwettbewerb in Sevilla